Sharrock puede hacer referencia a:

  Chris Sharrock (* 1964, Bebington), un baterista inglés.
 Warren Harding "Sonny" Sharrock, guitarrista de jazz.